Станівська сільська рада — Закарпатська область, Мукачівський район
 Станівська сільська рада — Сумська область, Тростянецький район